Integralne części wsi w Polsce
 Kolawa – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kolawa – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów

 Wody 
 Kolawa – potok, dopływ Raby